Батајаки има више значења:

 Батајаки (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Батајаки (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику